Poljana může znamenat:
 Poljana – sídlo v  Zadarské župě v Chorvatsku
 Poljana (Lipik) – sídlo v Požežsko-slavonské župě v Chorvatsku, spadající pod opčinu města Lipik
 Poljana (okres Chust) – obec v Zakarpatské oblasti Ukrajiny
 Poljana (okres Mukačevo) – obec v Zakarpatské oblasti Ukrajiny 
 Antalovecka Poljana – hora v Zakarpatské oblasti Ukrajiny
 Kobylecka Poljana – sídlo městského typu v okresu Rachov Zakarpatské oblasti Ukrajiny
 Siněvirská Poljana –  vesnice v okresu Chust v Zakarpatské oblasti Ukrajiny

Podobné názvy 
 Poľana
 Poljanka